Miejscowości w USA:
 Scales Mound – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Jo Daviess
Gminy w USA:
 Scales Mound (ang. Scales Mound Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jo Daviess